Schwindmaß bezeichnet die Größe der Volumenabnahme (Schwund) eines Materials: 
 für Metallgussteile siehe Schwinden (Metallguss)
 für Holzbauteile siehe Schwindmaß (Holz)